Montijo puede referirse a los siguientes topónimos:

 Montijo (España), municipio de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura (España).
 El partido judicial de Montijo, de la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura (España).
 La comarca de Montijo, denominación con la que se alude al partido judicial de Montijo,  cuya cabeza es Montijo, además de capital de su mancomunidad.
 El distrito de Montijo, distrito de la provincia de Veraguas (Panamá).
 Montijo (Veraguas), ciudad cabecera del distrito homónimo anterior.
 Montijo (Portugal) (antiguamente llamada Aldeia Galega), ciudad sede del municipio homónimo en el distrito de Setúbal (Portugal).
 Montijo (freguesia), parroquia del distrito de Setúbal (Portugal).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Eugenia de Montijo, nombre con el que fue conocida popularmente María Eugenia Palafox Portocarrero y Kirkpatrick, emperatriz consorte de Francia.
 Galilea Montijo, conductora de televisión y actriz mexicana.

Además, puede referirse a:

 La batalla de Montijo (1644).
 El condado de Montijo, título nobiliario español.
 La estación de Montijo, estación ferroviaria situada en el municipio de Montijo, en la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura (España).
 La estación de Montijo-El Molino, apeadero ferroviario situado en el municipio de Montijo, en la provincia de Badajoz, comunidad autónoma de Extremadura (España).